Какаватлан има више значења:

 Какаватлан (Телолоапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Какаватлан (Мазатлан Виља де Флорес), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Какаватлан (Зиватеутла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику